Грачья Ваганович Петикян (; ) — советский и армянский стрелок, многократный чемпион СССР и Европы, четырёхкратный чемпион мира, олимпийский чемпион (1992) по стрельбе из винтовки. Заслуженный мастер спорта СССР.

Биография 
Грачья Петикян начал заниматься пулевой стрельбой в Ереванском городском спортивно-стрелковом клубе под руководством заслуженного тренера Армении Роберта Акопяна. На протяжении многих лет входил в состав сборной СССР, становился чемпионом Европы и мира в личных и командных соревнованиях.

В 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне представлял Армению в составе Объединённой команды. На церемонии открытия Олимпиады ему было доверено право нести флаг Армении. Наиболее успешно выступил в соревнованиях в стрельбе из винтовки с 50 метров из трёх положений, которые он выиграл с установлением олимпийского рекорда.

В дальнейшем выступал в составе сборной Армении, в 1996 году участвовал в Олимпийских играх в Атланте. После завершения своей спортивной карьеры возглавил детско-юношескую спортивную школу. В 1997—2011 годах был президентом Федерации стрельбы Армении. В 2007 и 2019 годах участвовал в церемонии зажжения огня Панармянских игр.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sportinfo.am 
 Профиль на портале «Спортивная Россия» 

Стрелки СССР
Стрелки Армении
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1988 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европы по стрельбе
Чемпионы СССР по стрельбе
Заслуженные мастера спорта СССР